Miejscowości w USA:
 Reserve – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Reserve – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. John the Baptist
 Reserve – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Sheridan
 Reserve – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Catron
 Reserve – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
Gminy w USA:
 Reserve (ang. Reserve Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Reserve (ang. Reserve Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny